

Presentación previa 
La pareja local Érik Chvojka y Peter Polansky fueron los campeones defensores, pero Polansky decidió participar en el Torneo de Bogotá 2014. Chvojka disputó el torneo junto al eslovaco Lukáš Lacko pero perdieron en la primera ronda ante Philip Bester y Brayden Schnur.

La pareja neozelandesa Marcus Daniell y Artem Sitak ganaron el título, derrotando al australiano Jordan Kerr y al francés Fabrice Martin en la final, 7-65, 5-7, 10-5.

Cabezas de serie 
  Jordan Kerr /  Fabrice Martin (FINAL)
 ''' Marcus Daniell /  Artem Sitak (CAMPEÓN)
  Ruben Bemelmans /  Hiroki Moriya (Cuartos de final)
  Malek Jaziri /  Luke Saville ''(Cuartos de final)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Granby 2014